Kewitsch ist der Name von

 Alois Kewitsch (1851–nach 1913), Klavier- und Harmoniumbauer in Warschau und Sankt Petersburg
 Johannes Kewitsch (1847–1909), Harmonium- und Klavierbauer in Berlin
 Paul Kewitsch (1909–1997), katholischer Priester und Buchautor
 Theodor Kewitsch (1843–1903), Lehrer und Komponist